Михаи́л Ники́тич Одо́евский (ум. 1590, Псков) — князь, воевода из рода Одоевских, старший сын воеводы и боярина Никиты Романовича Одоевского.

Биография 
Впервые упоминается в 1580 году, когда был назначен первым воеводой сторожевого полка в Коломне, где он находился и в 1581 году. В сентябре 1582 года назначен первым воеводой полка левой руки в Кашире. В 1584 году воевода в Коломне и Туле.

В 1585 году отправлен "по крымским вестям" на берег Оки, где стоял до сентября, когда был отпущен со службы. Летом 1586 года Михаил Одоевский вновь назначен воеводой в Коломну, участвовал в разгроме крымско-татарскими отрядов на Оке и в награду получил от царя Фёдора Ивановича золотой.

В мае 1587 года будучи первым воеводой полка правой руки в Тарусе, находился под командованием боярина князя Ивана Михайловича Глинского на берегу Оки в Серпухове, где оборонял южнорусские земли от нападений крымских татар и ногайцев. В 1588 году был одним из воевод в Тарусе и послан "годовать" в Псков первым воеводой (ноябрь 1588). В 1589 году на воеводстве в Серпухове и Алексине, на воеводство поехал, но местничал с князем Иваном Ивановичем Голицыным "не взял списков", за что по приказанию царя посажен в тюрьму в Алексине. В 1590 году назначен воеводой в Псков, где в этом же году и скончался.

Единственный сын стольник Иван Михайлович Одоевский (упомянут в 1610 году).

Критика 
Историк П. Н. Петров в своём труде: «История родов русского дворянства», годом смерти князя Михаила Никитича обозначает († 1653), очевидно смешивая его со внуком — князем Михаилом Никитичем, сыном не Никиты Романовича, а Никиты Ивановича.

Литература 
 
 Сост. Г. А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1906 г. Одоевский Михаил Никитич. стр. 74; 107.

Умершие в 1590 году
Умершие в Пскове
Михаил Петрович
Воеводы
Воеводы Коломны
Воеводы Тулы
Воеводы Серпухова
Воеводы Алексина
Воеводы Пскова